Collegio elettorale di Appiano – collegio elettorale uninominale del Regno d'Italia
 Collegio elettorale di Appiano – collegio elettorale uninominale del Regno di Sardegna